Іштван Бібо — угорський політичний діяч і правозахисник, юрист, політолог, державний міністр в уряді Імре Надя.

 Бібо — муніципалітет у Франції, регіон Рона-Альпи, департамент Рона.
 Сен-Жульєн-сюр-Бібо — муніципалітет у Франції, регіон Рона-Альпи, департамент Рона.